жировик (медицина) — доброякісна пухлина;
 жировик (мінералогія) — мінерал;
 жировик (рослина) — рід рослин родини зозулинцевих.